Калмыков, Григорий: Калмыков, Григорий Андреевич (1718—1773) — капитан Ставропольского гарнизонного батальона.
 Калмыков, Григорий Одиссеевич (1873—1942) — российский живописец.
 Калмыков, Григорий Петрович (Климов; в Германии был известен под именем Ральф Ве́рнер; 1918—2007) — русско-американский писатель-перебежчик, журналист и редактор.